AND nebo And může označovat:

 AND – označení logického součinu (též konjunkce), což je binární logická operace
 v programování symbol AND označuje buď operátor konjunkce nebo bitový operátor – pochází z anglické spojky and (česká spojka a)
 Souhvězdí Andromedy
 mezinárodní poznávací značka vozidel Andorry

and.  
 hudební zkratka pro andante – zvolna, pozvolně